Red Global de Trueque, experiment d'economia d'intercanvi dut a terme a l'Argentina
 Ruf RGT (de l'acrònim Ruf Gran Turisme), model d'automòbil esportiu fabricat a Alemanya
 Grup RGT (de l'acrònim Ral·li Gran Turisme), categoria de ral·lis de la Federació Internacional d'Automobilisme
 Rgt. també és l'abreviatura de regiment, unitat militar